Hublot est un nom commun, le hublot, qui a donné plusieurs noms propres.

Nom commun 
Un hublot est une petite fenêtre, de forme arrondie, utilisée notamment dans la marine et l'aviation.

Personnalités et personnes morales  
 Emmanuel Hublot (1911-2003), général français.
 Hublot (entreprise), société d'horlogerie fabricant des montres de luxe.
 Vitor Hublot, collectif musical belge contemporain.

Œuvres 
Mr Hublot, court métrage d'animation franco-luxembourgeois, 2013.

Voile 
Hublot, voilier Imoca d'Alan Roura.